Tenisový turnaj ATP U.S. Men's Clay Court Championships 2010 se konal ve dnech 5. – 11. dubna v americkém Houstonu venku na antukových dvorcích. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 250 series a byl součástí ATP World Tour 2010. Odměny činily 442 500 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
První 4 nasazení hráči měli v 1. kole volný los.

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Reference 
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru

Externí odkazy 
  Oficiální stránka turnaje

U.S. Men's Clay Court Championships
Tenis v USA v roce 2010
ATP World Tour 2010